Lechaue oder Lechauen steht für die Auwaldgebiete des Lechs, darunter die:
Lechtalheiden, Heideflächen im Lechtal
Lechaue westlich Todtenweis, Naturschutzgebiet 
Lechauen bei Thierhaupten, Naturschutzgebiet